Emendation steht für:

 Emendation (Editionsphilologie), Korrektur von Fehlern in Texten
 Emendation (Taxonomie), Korrektur des Umfangs eines Taxons